Sevelen (Issum), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Sevelen (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Sankt Gallen